Yellow ("giallo" in inglese) può riferirsi a:

Musica
 Yellow – album degli Zebrahead del 1998
 Yellow – singolo dei Coldplay del 2000
 YELLOW – singolo delle YeLLOW Generation del 2005
 Yellow – singolo di Kimura Kaela del 2007
 Yellow – album delle Scandal del 2016
 Yellow – singolo di AKA 7even del 2021

Altro
Yellow – film del 2012 diretto da Nick Cassavetes
YellOw alias Hong Jin-Ho – giocatore professionista di StarCraft
Yellow – manga del 2002
 Yellow Productions – casa discografica francese fondata nel 1993